Petroni est un patronyme italien porté notamment par :

 Giulio Petroni (1917-2010), réalisateur italien ;
 Giuseppe Petroni (1812-1888), homme politique et un patriote italien ;
 Pierpaolo Petroni (né en 1987), athlète italien ;
 Riccardo Petroni (v. 1250-1314), cardinal italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien